

Таунер — місто, штат Північна Дакота
 Таунер — переписна місцевість, штат Колорадо